Сент-Джонс (, ) — колледж Оксфордского университета. Является самым богатым колледжем университета, бюджет на 2010 год 313 млн фунтов.

Помещения колледжа находятся на большой территории, они включают как современные постройки, так и древние здания колледжа.

История 
1 мая 1555 года лорд-мэр Лондона Томас Уайт получил разрешения короля на строительство благотворительного колледжа для обучения студентов Оксфордского университета.

Изначально в колледже обучалось католическое духовенство для проведения контрреформации, устроенной королевой Марией. Впоследствии в колледже обучалось уже англиканское духовенство. Колледж также стал известен благодаря своей медицинской и юридической кафедрам.

Известные ученики и выпускники 
 Бланделл, Кэтрин
 Блэр, Тони
 Ветчачива, Апхисит
 Лод, Уильям
 Миллер, Уильям Хеллоуз
 Морган, Родри
 Пирсон, Лестер
 Раск, Дин
 Уэйн, Джон
 Эванс, Гвинвор

Ссылки 
 Официальный сайт.

Колледжи Оксфордского университета
Учебные заведения, основанные в 1555 году